Siegritz ist der Name folgender Orte:

 Siegritz (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Siegritz (Heiligenstadt in Oberfranken), Ortsteil des Marktes Heiligenstadt, Landkreis Bamberg, Bayern
 Siegritz (Reurieth), Ortsteil der Gemeinde Reurieth, Landkreis Hildburghausen, Thüringen